Trestioara se poate referi la mai multe localitați din România:

Trestioara, o localitate din județul Gorj
Trestioara, o localitate din județul Prahova
Trestioara, o localitate din comuna Chiliile, județul Buzău
Trestioara, o localitate din comuna Mânzălești, județul Buzău
Râul Trestioara, Șercaia
Râul Trestioara, Siret

Vezi și 
Trestia (dezambiguizare)
Trestieni (dezambiguizare)